Лагунов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Лагунов, Андрей Павлович — штабс-капитан 2-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, герой Первой мировой войны.
 Лагунов, Борис Исакович (1880 — 1938) — российский революционер, политик, член Украинской Центральной Рады.
 Лагунов, Валерий Степанович ( род. 1942) — советский и российский артист балета.
 Лагунов, Дмитрий Алексеевич (1888—1942) — российский и советский футболист.
 Лагунов, Евгений Александрович (род. 1985) — российский пловец.
 Лагунов, Константин Яковлевич (1924—2001) — детский писатель.
 
 Лагунов, Павел Павлович (1862—1919) — герой русско-японской войны, генерал-майор. 
 Лагунов, Феофан Николаевич (1897—1965) — советский военачальник, генерал-лейтенант интендантской службы.
 Лагунов, Фёдор Иванович (1915—1987) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Логунов